Con el nombre de Lanín se denomina a:
  
 Lanín, un volcán situado en el límite argentino-chileno;
 Lanín, un parque nacional de la provincia argentina del Neuquén;
 Lanín, una calle de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Referencias